Dvorec Impoljca je lahko:

 Dvorec Impoljca (Impelhoff) - dvorec v Dolnjih Impoljah, Občina Sevnica
 Dvorec Impoljca (Neustein)